Rizzello ist der Familienname von:

 Antonio Rizzello (* 1985), Schweizer Eishockeyspieler
 Flavio Rizzello (* 2004), Schweizer Nachwuchssänger